Државна химна Тогоа носи назив „Земља наших предака” (). Текст и музику саставио је Алекс Казимир Досе, и била је државна химна од проглашења независности 1960. све до 1979. године, када је замењена химном коју је саставила партија Скуп Народа Тогоа. Поновно је уведена 1992. године.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Togo: Salut à toi, pays de nos aïeux - Извођење химне Тогоа, са информацијама и текстом
 Вокално извођење

Того
Того